Le Scylace (du grec ancien Σκύλαξ / Skúlax ; en turc Çekerek Irmağı, « rivière de Çekerek ») est une rivière de Galatie qui se jette dans l'Iris un peu en amont d'Amasya.

Voir aussi

Notes et références

Références 

Cours d'eau en Turquie
1Scylace